Heneage Finch kan syfta på:

* Heneage Finch, talman i engelska underhuset
 Heneage Finch, 1:e earl av Aylesford, engelsk statsman
 Heneage Finch, 2:e earl av Aylesford, brittisk peer
 Heneage Finch, 3:e earl av Aylesford, brittisk peer
 Heneage Finch, 4:e earl av Aylesford, brittisk peer
 Heneage Finch, 5:e earl av Aylesford, brittisk peer
 Heneage Finch, 6:e earl av Aylesford, brittisk peer
 Heneage Finch, 7:e earl av Aylesford, brittisk peer 
 Heneage Finch, 1:e earl av Nottingham, engelsk statsman
 Heneage Finch, 3:e earl av Winchilsea, brittisk peer
 Heneage Finch, 5:e earl av Winchilsea, brittisk peer